Il doppio del torneo di tennis Warsaw Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Sandra Cecchini e Laura Garrone che hanno battuto in finale 5–7, 6–2, 6–3 Henrieta Nagyová e Denisa Szabová.

Teste di serie
 Karin Kschwendt /  Rene Simpson (primo turno)
 Alexandra Fusai /  Radka Zrubáková (semifinali)
 Radka Bobková /  Petra Langrová (primo turno)
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 1995